Михаил Коротеев:
 Коротеев, Михаил Петрович (род. 1940) — российский химик и педагог, доктор наук (1991).
 Коротеев, Михаил Фёдорович (1924 — ?) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор танковых войск.